– szósty japoński singel południowokoreańskiej grupy T-ara. Utwór, wspólnie z Sexy Love i TARGET, promował album TREASURE BOX. Został wydany 20 marca 2013 roku. Osiągnął 2 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 10 tygodni, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy. Singel ukazał się w dziesięciu edycjach nazwanych od A do J: trzech limitowanych i siedmiu standardowych.

Lista utworów

Edycje limitowane

Edycje standardowe

Notowania

Przypisy

Bibliografia 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja A) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja B) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja C) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja D) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja E) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja F) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja G) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja H) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja I) 
 Profil singla na stronie zespołu (wersja J) 
 Profil singla na Oricon (edycja regularna) 

Single T-ary
Single wydane w roku 2013